Orejera u orejeras pueden hacer referencia a:
 Orejeras, objetos diseñados para cubrir las orejas de una persona para su protección física, el ruido o el frío.
 Orejera, adorno utilizado en cada oreja, a modo de pendiente, elemento esencial en la representación de personajes, principalmente en la América prehispánica.
 Orejera, cada una de las dos piezas que lleva un arado para ensanchar el surco.